Kopaniny ist der Name mehrerer Orte und Berge in

Polen
 Kopaniny, Stadtteil von Katowice
 Kopaniny, Ortschaft der Gemeinde Lututów
 Kopaniny, Ortschaft der Gemeinde Płoty
 Kopaniny, Ortschaft der Gemeinde Sokolniki

Tschechien
Kopaniny (Aš), Ortsteil von Aš, Okres Cheb
 Kopaniny, Ortsteil von Čáslavsko, Okres Pelhřimov
 Kopaniny, Ortsteil von Chvalkovice v Čechách, Okres Náchod
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Dohalice, Okres Hradec Králové
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Drahonín, Okres Brno-venkov
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Letiny, Okres Plzeň-jih
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Nová Dědina, Okres Kroměříž
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Rohozná u Jihlavy, Okres Jihlava
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Sázava u Žďáru nad Sázavou, Okres Žďár nad Sázavou
 Kopaniny, Ansiedlung der Gemeinde Synalov, Okres Brno-venkov
 Kopaniny, Ansiedlung in der Ortschaft Holasice (Lažánky), Gemeinde Lažánky, Okres Brno-venkov

 Kopaniny (688 m ü. m), Berg in der Hornosvratecká vrchovina
 Kopaniny (662 m ü. m), Hügel in der Böhmisch-Mährischen Höhe
 Kopaniny (614 m ü. m), Hügel in der Böhmisch-Mährischen Höhe
 Kopaniny (602 m ü. m), Hügel in den Arnolecké hory
 Kopaniny (530 m ü. m), Hügel in der Křižanovská vrchovina
 Kopaniny (520 m ü. m), Hügel in der Křižanovská vrchovina
 Kopaniny (357 m ü. m), Hügel in den Hostýnské vrchy
 Kopaniny (356 m ü. m), Hügel in den Litenčické vrchy
 Kopaniny (356 m ü. m), Hügel in der Vyškovská brázda
 Kopaniny (344 m ü. m), Hügel im Marsgebirge
 Kopaniny (342 m ü. m), Hügel in den Litenčické vrchy
 Kopaniny (309 m ü. m), Hügel im Marsgebirge
 Kopaniny (284 m ü. m), Hügel in der Podbeskydská pahorkatina